Jelení vrch může být:

hora, kopec, vrch
 Jelení vrch (Šumava) (1177 m) – kopec na Šumavě
 Jelení vrch (Krkonoše) (1024 m) – kopec v Krkonoších
 Jelení vrch (Novohradské hory) (956 m) – bývalý název kopce Dopler v Novohradských horách
 Jelení vrch (Králický Sněžník) (936 m) – kopec v pohoří Králický Sněžník
 Jelení vrch (Javoří hory) (751 m) – kopec v Javořích horách
 Jelení vrch (Krušné hory) (734 m) – kopec v Krušných horách
 Jelení vrch (Smrčiny) (627 m) – kopec ve Smrčinách
 Jelení vrch (Švihovská vrchovina) (523 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jihozápadně od Čižic v okrese Plzeň-jih
 Jelení vrch (Ralská pahorkatina) (460 m) – kopec v Ralské pahorkatině, v CHKO Lužické hory, VJV od vsi Mařeničky v okrese Česká Lípa
 Jelení vrch (Hornomoravský úval) (345 m) – kopec v Hornomoravském úvalu

přírodní objekt
 Jelení vrch (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Klatovy
 Jelení vrch (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Prachatice
 Jelení vrchy – přírodní památka v okrese Česká Lípa
 Přírodní park Jelení vrch – přírodní park u údolí řeky Rolavy mezi městem Přebuz a obcí Nové Hamry

Podobný význam 
 Jelení hora
Jelení